Mestis – gruppo musicale statunitense
 Mestis – seconda serie del campionato di hockey su ghiaccio finlandese